Dobrzycki ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Dobrzycki (1841–1914), polnischer Arzt, Philanthrop und Komponist
 Jerzy Dobrzycki (1927–2004), polnischer Astronom, Geodät und Astrometer